Nectopyramis är ett släkte av nässeldjur. Nectopyramis ingår i familjen Prayidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Nectopyramis